Gropello Cairoli – comune italiano della provincia di Pavia in Lombardia
Gropello d'Adda – frazione del comune italiano di Cassano d'Adda in provincia di Milano, in Lombardia